Мартіна Хінгіс і Сабіне Лісіцкі були чинними чемпіонками, але цього разу Лісіцкі вирішила взяти участь у Кубку Гопмана. Хінгіс грала в парі з Саньою Мірзою і успішно захистила свій титул, у фіналі перемігши пару Андреа Петкович і Анджелік Кербер з рахунком 7–5, 6–1.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Main Draw

Brisbane International, жінки, парний розряд
Жінки, парний розряд